Pandemic of Pandemie, coöperatief gezelschapsspel
 Pandemic, Amerikaanse miniserie uit 2007
 Pandemic en Pandemic 2: The Startling, twee afleveringen van de Amerikaanse satirische animatieserie South Park